Giuseppe Bellafiore – storico dell'arte, saggista e accademico italiano
Salvatore Bellafiore – politico italiano
Vito Bellafiore – politico italiano